Miejscowości w USA:
 Rockland – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Power
 Rockland – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Rockland – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Rockland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Rockland – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
 Rockland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Rockland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
Gminy w USA:
 Rockland (ang. Rockland Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Rockland (ang. Rockland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ontonagon
 Rockland (ang. Rockland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Rockland (ang. Rockland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Rockland (ang. Rockland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Rockland (ang. Rockland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Rockland (ang. Rockland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rockland (ang. Rockland County) – w stanie Nowy Jork